— часть лексики вьетнамского языка, которая была заимствована из китайского языка или составлена во Вьетнаме из заимствованных элементов. Если не считать калек, то от 30 до 60 процентов лексики вьетнамского языка являются заимствованиями из китайского. Изначально подобные слова записывались вьетнамскими иероглифами, однако после реформы правописания вьетнамский полностью перешёл на латиницу.

История 
В результате сотен лет китайского владычества множество китайских слов были заимствованы во вьетнамский, включая отрицательную частицу , которая вытеснила исконную . Чиновники использовали вэньянь, и термины, относящиеся к науке, политологии, образованию, философии и другим областям, были взяты из вэньяня. Аналогично корейцам и японцам, вьетнамцы изменили чтение китайских слов на свой манер; со временем появилась система чтения китайских иероглифов.

Когда контакты с Западом стали постоянными, европейские и американские слова стали попадать во вьетнамский через китайский. Западные работы, переведённые на китайский, переводились затем во Вьетнаме, причём топонимы также попадали во Вьетнам через китайский:
 Португалия →  → ;
 Англия →  → Anh Cát Lợi → Anh;
 Америка →  →  → Mỹ.

Слово «клуб» было заимствовано в японский в виде атэдзи «курабу» (), затем — в китайский в виде , а после этого — во Вьетнам, где читается .

В последнее время во вьетнамском имеется тенденция к замене китаизмов кальками, к примеру, Белый дом называют не , а .

Иногда в разных регионах пользуются разными словами: на севере страны для обозначения понятия «самолёт» используется исконное слово , а на юге — китаизм .

Использование 
Китаизмы во вьетнамском, как заимствования из латинского языка в русском, имеют оттенок научности (ср. «депрециативный» и «уничижительный»; «лингвистический» и «языковой»). Так как в китайском и вьетнамском разный порядок следования определения и определителя, составные китаизмы во вьетнамском могут выглядеть как ошибки. К примеру, китаизм для обозначения белорождённой лошади —  может быть заменён вьетнамским словом . Из-за этого смешение вьетнамских и китайских по происхождению слов встречается очень редко. Часто китаизм заменяется на местное слово:
  изначально было китаизмом , первый слог chúng был заменён на исконный chung, означающий «совместный», «вместе».

Некоторые китаизмы были созданы уже во Вьетнаме, и не существуют в китайском:
 .

Другие китаизмы во вьетнамском устарели и больше не используются:
 ;
  — бывшее китайское название США.

Если записывать сино-вьетнамские заимствования латиницей, то возникают проблемы омофонии: как 明 (светлый), так и 冥 (тёмный) читаются minh (минь), то есть, одно и то же слово имеет противоположные значения (хотя значение «тёмный» используется только в ограниченном числе составных слов). Возможно поэтому Плутон называется не 冥王星 (дословно «звезда подземного короля», минь выонг тинь), как в других восточноазиатских языках (кит. míngwángxīng, минвансин, яп. мэйо: сэй), а зьем выонг тинь (閻王星), по имени буддийского бога Ямы. В династию Хо Вьетнам назывался . Но в современном вьетнамском «нгу» — это, в первую очередь, глупец (愚), соответственно, вьетнамцы иногда интерпретируют название как «Круглый идиот». Проблема омофонов не так велика, как могла бы, из-за того, что, хотя китайские заимствования и превращаются в омофоны при записи латиницей, обычно лишь одно значение распространено широко.

См. также 
 Китаизмы в корейском языке
 Китаизмы в японском языке
 Тьы-ном

Примечания

Литература 
 Alves, Mark J. 2001. «What’s So Chinese About Vietnamese?» In Papers from the Ninth Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society, edited by Graham W. Thurgood. 221—242. Arizona State University, Program for Southeast Asian Studies. PDF 
 Alves, Mark J. 2007. «Categories of Grammatical Sino-Vietnamese Vocabulary» in Mon-Khmer Studies Volume 37, 217—229. PDF 
 Alves, Mark J. 2009. «Loanwords in Vietnamese» in Loanwords in the World’s Languages: A Comparative Handbook, ed. Martin Haspelmath and Uri Tadmor. 617—637. De Gruyter Mouton.
 Hannas, William C. 1997. Asia’s Orthographic Dilemma. University of Hawaii Press.

Ссылки 
 Что такое «ном»? 
 Вьетнамское письмо 

Вьетнамский язык
Китаизмы